Happy Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Happy Island (Michigan)
 Happy Island (Washington)
 Happy Island (Wisconsin)